Florii se poate referi la:

Duminica Floriilor, sărbătoare creștină în ultima duminică dinaintea Paștelui
Valea Florii, Hîncești,  sat din cadrul comunei Sărata-Galbenă din raionul Hîncești , Republica Moldova
Lunca Florii, Caraș-Severin, localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România
Cavalerii florii de cireș, primul roman din pentalogia Cireșarii

Vezi și
Floare, organul de înmulțire al gimnospermelor și angiospermelor.
Floriile, Constanța